Milk (in inglese latte) può avere diversi significati:

Geografia
Milk – fiume statunitense.

Musica
Milk – singolo dei Garbage dall'album Garbage.
Milk – rapper statunitense.
M.I.L.K. – gruppo pop coreano.
Milk Inc. – gruppo vocal trance
Milk – album del 2010 di Hawksley Workman

Cinema
Milk – film del 2008 di Gus Van Sant.

Altro
Harvey Milk (1930-1978), politico statunitense ed attivista per i diritti gay.
Milk, personaggio dell'anime Yes! Pretty Cure 5 e Yes! Pretty Cure 5 GoGo!.